Um conjurado pode ser:
 o título atribuído colectivamente ao grupo de "Os Quarenta Conjurados", conspiradores nesse número oriundos da nobreza portuguesa, responsáveis pela restauração da independência de Portugal em 1 de Dezembro de 1640;
 um rebelde revolucionário influenciados pelo Iluminismo francês, também chamado de inconfidente, estando na base de várias inconfidências no Brasil colonial (Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana).

Desambiguação